XPS peut faire référence à :
 X-ray photoelectron spectrometry, ou spectrométrie photoélectronique X.
 XML Paper Specification, un langage de description de page développé par Microsoft ;
 polystyrène extrudé, un plastique
 XPS, un type d'ordinateurs haut de gamme du constructeur informatique Dell ;
 XPS, un modèle de cyclomoteur de  fabriqué par le groupe français Peugeot depuis 1997.